Teguise kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Teguise (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Teguise (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar